Full House (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Full House (popgroep), een Nederlandse popgroep
 Full house, een kaartcombinatie in poker
 Full House (platenlabel), een platenlabel
 Full House (album), een album van Frankie Miller